Świątynie pod wezwaniem św. Jacka:

 Kościół św. Jacka w Bytomiu
 Kościół św. Jacka w Horodle
 Kaplica św. Jacka w Oświęcimiu
 Kościół św. Jacka w Słupsku
 Kościół św. Jacka w Warszawie

Zobacz też 
 parafia św. Jacka

Jacek, św.
!